

Сона — муніципалітет, регіоні Венето, провінція Верона

Сона — село, Актогайський район, Карагандинська область

Сона — річка на сході країни, права притока Рони.

Див. також 
 Верхня Сона